Delvaux steht für

 einen Asteroiden, siehe (1848) Delvaux

Delvaux ist der Familienname folgender Personen:
 André Delvaux (1926–2002), belgischer Filmregisseur
 Anne Delvaux (* 1970), belgische Moderatorin und Politikerin (cdH)
 Ellie Delvaux (* 1999 oder 2000), belgische Sängerin, Künstlername Blanche
 Jean-Luc Delvaux (* 1970), belgischer Comiczeichner
 Laurent Delvaux (1695–1778), niederländischer Bildhauer
 Louis Delvaux (1895–1976), belgischer Jurist, Journalist und Politiker
 Paul Delvaux (1897–1994), belgischer Maler des Surrealismus
 Mady Delvaux-Stehres (* 1950), luxemburgische Politikerin

Siehe auch:
 Delvau
 Dellwo